Däweritz ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Däweritz (1839–1914), deutscher konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Karl Däweritz (* 1935), deutscher Fotograf, Bergsteiger und Autor